Шеле́пин — русская фамилия. 
 Известные носители
 Шелепин, Александр Николаевич (1918—1994) — советский партийный и государственный деятель, член Политбюро.
 Шелепин, Андрей Владимирович (1918—2002) — врач-дерматолог, главный врач ЦКБ (1974—1986), заслуженный врач РСФСР.
 Шелепин, Леонид Александрович (1930—2006) — советский и российский учёный.
 Шелепин, Юрий Александрович (род. 1949) — советский и российский артист-кукольник.